efuzja (fizyka)
 efuzja (geologia)